GNH est un sigle qui peut désigner :
 Gross National Happiness, un indice servant au gouvernement du Bhoutan à mesurer le bonheur et le bien-être de la population du pays ;
 Grey Nuns' Hospital, un ancien hôpital de Montréal, de 1694 à 1880.